Дискография американской поп-панк группы Yellowcard, состоит из десяти студийных альбомов, восемнадцати синглов, двадцати пяти видеоклипов, двух концертных альбомов, четырёх мини-альбомов, одного видеоальбома, и одного сборника.

Альбомы

Студийные альбомы

Акустические альбомы

Мини-альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Прочие появления

Сборники

Саундтреки

Видеография

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Yellowcard